Mord im Pfarrhaus steht für:
 Mord im Pfarrhaus, einen Kriminalroman von Agatha Christie mit Miss Marple
 Mord im Pfarrhaus (1970), eine deutsche Fernseh-Verfilmung des Romans von Agatha Christie
 Mord im Pfarrhaus (Hörspiel), Hörspiel-Adaption des Romans von Agatha Christie (Bayerischer Rundfunk, 1970)
 eine Folge der 12-teiligen BBC-Fernsehserie Miss Marple (Fernsehserie) aus dem Jahr 1992, Verfilmung des Romans von Agatha Christie
 eine Folge der ITV-Fernsehserie Agatha Christie’s Marple aus dem Jahr 2004, Verfilmung des Romans von Agatha Christie
 Mord im Pfarrhaus (2005), ein britischer Film aus dem Jahr 2005